Tellervo peut désigner :

 Tellervo, un genre de lépidoptères ;
 Tellervo, un esprit ou une déesse finnoise de la forêt ;
 , un prénom féminin finnois ;
 Tellervo Chasma, une vallée sur la planète Vénus ;
 (2717) Tellervo, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.